Де Форест:
 Де Форест, Джон (1826—1906) — американский писатель.
  (1850—1932) — американский художник и дизайнер.
 Де Форест, Отем (род. 2001) — американская художница.
 Де Форест, Эммили (род. 1993) — датская певица, победитель конкурса песни «Евровидение 2013».
 Де Форест Браш, Джордж (1855—1941) — американский художник.

Топонимы:
 Де Форест — кратер на обратной стороне Луны.